La République palatine (en allemand : Pfälzische Republik) désigne plusieurs tentatives séparatistes du Palatinat rhénan, alors rattaché à la Bavière :
pendant la révolution de 1848, lorsqu'a lieu l' (Pfälzischer Aufstand)
en 1919, puis en 1923/24, quand un mouvement séparatiste tenta de créer le Palatinat autonome (Autonome Pfalz)

Rhénanie-Palatinat